Oetzel ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Oetzel (* 1988), deutscher Politiker (FDP) 
 Richard Oetzel (1901–1985), deutscher Ingenieur, Unternehmer und Politiker (CDU)
 Sven Oetzel, deutscher Sommelier